Лос Улес има више значења:

 Лос Улес (Метапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Улес, Ранчо лос Улес (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Улес (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Улес (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Улес (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Улес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Улес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику